Ania – cantante italiana
Ania – cantante polacca
Ania – variante del nome proprio di persona femminile Anja
ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Ania – provincia cinese (che ha dato il nome al supposto Stretto di Anián)
Ania – genere di piante della famiglia delle Orchidacee

Altri progetti